Фридбергер-Ах () — река в Германии в земле Бавария, правый приток Дуная.

В своём верховье река носит названия Ферлоренер Бах (Verlorener Bach), Галгенбах (Galgenbach) и Хагенбах (Hagenbach). Берёт начало около коммуны Пенцинг, течёт параллельно реке Лех. Впадает в Дунай около коммуны Реннертсхофен.

Длина — 100,4 км, площадь водосборного бассейна 597,6 км². Высота истока — 597 м над уровнем моря, высота устья — 385 м над уровнем моря.

Примечания

Ссылки 
 Friedberger Ach — Regierung von Schwaben
 Quellgebiet des Oberlaufs Verlorener Bach Интерактивный атлас Баварии

Притоки Дуная
Реки Баварии